A Guarda doméstica é um título oficial que é dado a várias organizações militares pelo mundo em vários momentos, com a implicação de uma força de emergência ou reserva levantada para defesa local.

O termo "guarda doméstica" foi usado oficialmente pela primeira vez na Guerra Civil Americana, começando com unidades formadas por imigrantes alemães no Missouri, e pode derivar do possível uso histórico do termo Heimwehr ("guarda doméstica") para descrever unidades oficialmente conhecidas como Landwehr ("guarda do país"), ou de uma tentativa de tradução desse último termo.

Unidades militares

Unidades Ativas no momento que utilizam essa denominação

Unidades antigas que utilizavam essa denominação 

 Aizsargi (Letônia, 1919-1940)
 Guarda dominiciliar (Exército da União), durante a Guerra Civil Americana;
 Guarda Domiciliar Confederada (1861-1865) durante a Guerra Civil Americana;
 Guarda doméstica croata, várias formações militares históricas existentes durante os séculos XIX e XX;
 Guarda da Tchecoslováquia (1918-1919);
 Heimwehr (1920-1938) unidade paramilitar austríaca pertencente ao Partido Frente da Pátria;
 Guarda Domiciliar (Nova Zelândia) (1940-1943);
 Guarda Domiciliar (Reino Unido) (1940-1944);
 Força de Serviço Doméstico, força britânica existente nos anos 1980-90;
 Guarda Domiciliar indígena, unidades levantadas de tribos indígenas para apoiar os unionistas na Guerra Civil Americana;
 Guarda Domiciliar Kikuyu, uma força paramilitar do governo no Quênia (1953-1955);
 União dos Fuzileiros Lituanos (1919-, não oficial desde 1991);
 Guarda Nacional Malaia, forças policiais voluntárias auxiliares na Malásia durante a Emergência Malaia;
 Guarda Eslovena (1943-1945);
 Volkssturm, Alemanha nazista (1944-1945);
 Corpo Voluntário de Defesa, Austrália (1940-1944).

Unidades similares 

 Guarda Civil (desambiguação)
 Armia Krajowa, Polônia, força de resistência contra a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial;
 Fencibles, milícia temporária britânica;
 Boeitai, uma força de guarda doméstica japonesa da Segunda Guerra Mundial;
 Kaitseliit, Liga de Defesa da Estônia;
 Tropas de Defesa Local (Finlândia);
 Milícias;
 Ordenanças, unidades de 3ª linha do Exército português de 1570 a 1831 e do Exército brasileiro até 1834;
 Omakaitse, Guarda Nacional da Estônia na Segunda Guerra Mundial;
 Forças de defesa do estado, guardas domésticos de estados individuais dos EUA;
 Guardas dos Estados Unidos;
 Wachdienst, uma organização auxiliar erigida pelo Terceiro Reich na Alemanha durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial.

Outras 

 Guarda Domiciliar (Shannara), na série de romances de Terry Brooks;
 Guarda Domiciliar Batata, uma variedade de primeira batata precoce.

Referências 

 Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya, Director of Operations, Malaya, 1958, Capítulo III: Own Forces

Organização militar